Hjortsjön kan syfta på:
Hjortsjön, Blekinge
Hjortsjön, Småland

Se även
Lilla Hjortsjön (Femsjö socken, Småland)
Lilla Hjortsjön (Järeda socken, Småland)
Stora Hjortsjön (Femsjö socken, Småland)
Stora Hjortsjön (Målilla socken, Småland)
Hjortesjön
Hjortasjön
Hjorten